Johan Rogberg kan syfta på:

 Johan Rogberg (domprost), domprost i Växjö
 Johan Rogberg, lagman, adlad Bergencreutz, se Johan Bergencreutz